Ristau ist der Familienname folgender Personen: 

 Axel Ristau, deutscher Flottillenadmiral der Marine der Bundeswehr
 Hilko Ristau (* 1974), deutscher Fußballspieler
 Malte Ristau-Winkler (* 1952), deutscher Sozialwissenschaftler und sozialdemokratischer Politiker
 Noemi Ristau (* 1991), deutsche Behindertensportlerin
 Paul Ristau (1876–1961), deutscher Politiker (SPD; USPD)